2018 – album koncertowy szkockiego zespołu Mogwai, wydany nakładem własnym 4 września 2020 roku.

Album

Historia 
Album 2018 został wydany przez Mogwai nakładem własnym 4 września 2020 roku w Wielkiej Brytanii jako digital download (12 plików FLAC, ALAC, MP3, WAV). Wydawnictwo, które wypełniły nagrania koncertowe z 2018 roku, zostało udostępnione przez zespół za pośrednictwem Bandcamp.

Lista utworów 
Lista według Discogs:

Muzycy dodatkowi:
 Cat Myers – perkusja
 Alex Mackay – gitara, instrumenty klawiszowe

Przypisy 

Albumy koncertowe Mogwai
Albumy muzyczne wydane w roku 2020